Výraz Lemonade znamená anglicky limonáda, v tomto smyslu mají název:

hudební albaː
 Lemonade, šesté studiové album zpěvačky  Beyoncé
 Lemonade (Mucky Pup), album skupiny Mucky Pup

písně
 Lemonade (2010) - píseň Gucciho Mane z alba The Appeal: Georgia's Most Wanted
 Lemonade (2010a) - píseň CocoRosie z alba Grey Oceans

drama
 Lemonade (film) - rumunské filmové drama
 Lemonade (hra) - divadelní hra Evy Enslerové
 Lemonade (hra) - americká divadelní hra Jamese Prideauxe

složený výraz
 Lemonade fruit - hybridní citrusový plod rostoucí v Austrálii a na Novém Zélandu

podobné
Limonade znamená německy limonáda, viz 
 zeměpisný název
 Limonade (město), město na Haiti